La AFL Division III 2008 è stata la 2ª edizione del campionato di football americano di quarto livello, organizzato dalla AFBÖ.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

7ª giornata

Classifica
La classifica della regular season è la seguente:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

Playoff

Tabellone

Semifinali

V Challenge Bowl

V Challenge Bowl

Verdetti 
   Vincitori dell'AFL Division III 2008

Note

Voci correlate 
Campionato austriaco di football americano
Austrian Football League 2008
AFL - Division Ladies 2008
AFL - Division I 2008
AFL - Division II 2008

Collegamenti esterni 
 

 2008